Зиццо III фон Кефернбург () (ок. 1090—) — родоначальник Шварцбургского владетельного дома и 1-й граф Шварцбург. Сын Гюнтера III (ум. между 1109 и 1114), сеньора Кефернбурга, впервые присоединившего к своим владениям замок Шварцбург. Его матерью была неизвестная по имени (в немецких источниках Матильда) дочь волынского князя Ярополка Изяславича и Кунигунды фон Орламюнде.

Биография

Правление 

Зиццо III впервые упоминается в документах в 1103 году. С 1114 года фогт монастыря Паулинцелле. 

После смерти отца унаследовал все его владения и в 1123 году получил титул графа Шварцбург.

В 1141 году перенёс свою резиденцию в Кефернбург. В 1143 году основал цистерцианский монастырь Святого Георгия, вокруг которого позже вырос город Георгенталь.

После его смерти владения были поделены между двумя сыновьями.

Семья 
 Гизела (ум. 20 марта 1142), дочь Адольфа I, графа Берга. Дети:
 Мехтильда (ум. 1192); муж: Адольф II (ум. 6 июля 1164), граф Гольштейна
 Гизела; муж: Фридрих V фон Путелендорф
 Генрих I (ок. 1130 — 26 июля 1184), граф Шварцбурга с 1160 года
 Гюнтер IV (II) (ок. 1135 — после 15 января 1197), граф Кефернбурга с 1160, граф Шварцбурга с 1184 года

Ссылки 
 Родословные таблицы
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/THURINGIAN%20NOBILITY.htm#HeinrichIISchwarzburgdied1236B
 Heinrich II., Graf von Schwarzburg (gest. 1236), Ahnherr des regierenden Fürstenhauses / von Friedrich Lundgreen
Шварцбургский дом
Правители Европы XII века